Чемпионат Сербии по баскетболу 2011/2012 являлся 21 сезоном Лиги «А» - высшего женского баскетбольного дивизиона Сербии. Чемпионом Сербии в 3-й раз стала белградская команда "Партизан Галеника"

Регламент 
Турнир проводился в два этапа

1) регулярный сезон — 12 команд с 1 октября 2011 года по 3 марта 2012 года играют между собой по круговой системе дома и на выезде; 5 команд, участвующие в розыгрыше Международной женской региональной баскетбольной лиги, освобождены от игр.

2) плей-офф — три лучшие команды «регулярки» и участники МЖРБЛ образуют сетку, начиная с четвертьфинала. Серии 1/4 финала, 1/2 финала проходят до двух побед, а финал чемпионата — до трёх.

Регулярный сезон 
 Турнирная таблица

 * - команде засчитано одно техническое поражение

Плей-офф 

 Матчи за 5—8-е места
 Радивой Корач — Врбас Медела — 2-0 (73:58, 86:65)
 Црвена звезда — Ягодина 2001 — 2-1 (76:71, 72:79, 81:58)
 Матчи за 5-е место
 Црвена звезда — Радивой Корач — 1-2 (81:58, 71:78, 59:76)

ФИНАЛ

Плей-аут 
С учётом набранных очков в регулярном первенстве, за исключением матчей с командами первой "тройки".

Итоговое положение 

  Гемофарм Стада
 3. Воздовац 
 4. Войводина  
 5. Радивой Корач  
 6. Црвена звезда 
 7. Ягодина 2001  
 8. Врбас Медела 
 9. ЖБК Шабац 
 10. ЖБК Стара Пазова 
 11. Радничики 
 12. Студент 
 13. ЖБК Челарево 
 14. ЖБК Беочин 
 15. Пролетер 
 16. Спартак 
 17. ЖБК Лозница

Лучшие 
По версии сайта Eurobasket.com

Символическая пятёрка турнира 
  Милица Дабович («Партизан Галеника») 
  Саша Цадьо («Гемофарм Стада») 
  Александра Катич («Радничики») 
  Ана Никсич («Црвена звезда») 
  Мирьяна Мелисавлевич («ЖБК Шабац»)

Лидеры сезона по средним показателям за игру

См. также 
 МЖРБЛ в сезоне 2011/2012
 Чемпионат Сербии по баскетболу 2011/2012

Примечания

Ссылки 
 Оф. сайт Лиги А
 Статистика турнира на сайте Европейский баскетбол

Соревнования по баскетболу в Сербии
2011 год в баскетболе
2012 год в баскетболе